Amerikai Egyesült Államok
Wheeler Springs (Kalifornia)
Wheeler Springs (Texas)